Marian Jarosz (1921–2008) – polski wojskowy, podpułkownik Wojska Polskiego
 Marian Jarosz (ur. 1946) – polski samorządowiec, burmistrz Jastrzębia-Zdroju, członek zarządu województwa śląskiego